Аэро Л-29 «Дельфин» (Aero L-29 Delfin; по классификации НАТО: Maya) — чехословацкий учебно-тренировочный самолёт. Является первым чехословацким серийным реактивным самолётом.

Совершил первый полёт 5 апреля 1959 года. В 1961 году был выбран основным учебно-тренировочным самолётом стран-участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился в 1963—1973 годах, построено 3665 самолётов. В дальнейшем был заменён на Aero L-39 Albatros.

«Дельфин» состоял на вооружении более 15 стран мира (СССР, ЧССР, Афганистан, Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР, Гана, Гвинея, Египет, Индонезия, Ирак, Йемен, КНР, Мали, Нигерия, Румыния, Сирия, Уганда). Ряд снятых с вооружения самолётов приобретены частными лицами.

Назначение 
Двухместный учебно-тренировочный самолёт (УТС) L-29 предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях днём и ночью, обучению элементам боевого применения, а также для тренировки лётного состава.

История создания и производства 
Л-29 относится к первому поколению реактивных учебно-тренировочных самолётов (УТС), которое возникло в связи с массовым переходом на сверхзвуковые реактивные самолёты в середине 1950-х годов. К этому поколению также относятся учебно-тренировочные самолёты, которые совершили первые полёты в середине 1950-х годов: французский Fouga СМ.170 Magister, американский Cessna T-37 Tweet, итальянский Aermacchi MB-326 и британский BAC Jet Provost.

Разработка Л-29 была начата в 1955 году в инициативном порядке группой единомышленников во главе с Зденеком Рубличем, руководителем одного из отделов Исследовательского-испытательного лётного института Чехословакии. Ближайшим помощником З. Рублича стал Карел Томаш, имевший большой опыт в создании учебно-тренировочных самолётов. Расчёты аэродинамики проводили Йозеф Хошек и Ян Глава. В начале 1960-х годов, после ухода на пенсию Рублича и Томаша, ведущим конструктором Л-29 стал Ян Влчек.

Весной 1959 года был закончен первый летающий прототип Л-29 (XL-29), который совершил первый полёт 5 апреля 1959 года под управлением лётчика-испытателя Рудольфа Духона. Прототип, в связи с незаконченными испытаниями чехословацкого двигателя разработки предприятия Моторлёт, был оснащён британским Bristol Siddeley Viper Mk.20 с тягой 795 кг. Второй прототип, поднявшийся в воздух в июле 1960 года, был оснащён штатным чехословацким двигателем Моторлёт М-701.

В конце 1959 года был объявлен конкурс на разработку единого УТС стран Варшавского Договора. Решение на разработку единого УТС было вызвано, не в последнюю очередь, желанием консолидировать молодые социалистические страны, которые состояли в Совете Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора. В конкурсе участвовали советский Як-30, чехословацкий Л-29 «Дельфин» и польский ТС-11 «Искра». Конкурс был проведён в 1961 году, после того как совершили свои первые полёты советский Як-30 (20 мая 1960 года) и польский ТС-11 «Искра» (5 февраля 1960 года). К моменту проведения конкурса Л-29 летал уже около года и на конкурс была отправлена его улучшенная версия Л-29А ОК-02.

С августа по сентябрь 1961 года на подмосковном аэродроме Монино под руководством Заслуженного лётчика-испытателя СССР полковника Ю. А. Антипова состоялись сравнительно-испытательные полёты Як-30, ТС-11 «Искра» и Л-29. По результатам конкурса лучшим по большинству параметров был признан «Дельфин». К числу главных преимуществ чехословацкого УТС относились надежность, простота в обслуживании, технологичность и низкая цена. Як-30, имея соизмеримую тягу двигателя, был более чем на 1000 кг легче и показал лучшие лётные характеристики, но не был способен нести вооружение и представлял из себя спортивный самолёт, а не учебно-тренировочный самолёт для подготовки курсантов. Польский УТС ТС-11 «Искра» проиграл «Дельфину» и Як-30 по большинству параметров. Победа Л-29 в конкурсе на единый УТС стран ОВД означала мировое признание первого чехословацкого реактивного самолёта и обеспечила тысячи специалистов высококвалифицированной работой на долгое время.

В конце 1961 года началось серийное производство Л-29 на машиностроительном предприятии «Взлёт», который впоследствии был переименован в Среднечешский машиностроительный завод, а ещё позже — «Красный Летов». На Среднечешском авиазаводе в Водоходах (народном предприятии «Аэро Водоходы») и народном предприятии «Лет» в Угерске-Градиште и Куновицах (с 1963 года) проходила финальная сборка, в то время как производство комплектующих и агрегатов происходило на большом количестве средних и малых предприятий по всей Чехословакии.

В 1964 году, на Международной машиностроительной ярмарке в Брно, Л-29 был удостоен золотой медали. В 1965 и 1967 годах Л-29 был успешно представлен на Международном Парижском аэросалоне в Ле-Бурже.

Всего за годы серийного производства, с 1963 по 1974 год, было построено 3665 Л-29.

Эксплуатация 

В 1963 году Л-29 был принят на вооружение ВВС СССР и получил в НАТО кодовое обозначение «Maya». Л-29 был предназначен для обучения лётчиков для полётов на МиГ-21. В летных училищах «Дельфин» постепенно заменил МиГ-15УТИ, который был более тяжелым в управлении и не прощал ошибок в пилотировании.
В ВВС Чехословакии Л-29 получил прозвище «летающая детская коляска», поскольку курсант совершал свой первый самостоятельный полёт на «Дельфине» уже после 13 часов полётов с инструктором.

Первым авиационным училищем, освоившим Л-29, стало Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков. Первым полком, получивший 29 мая 1963 года Л-29, стал 703-й учебный авиационный полк Черниговского ВВАУЛ, который базировался на аэродроме Умань в Черкасской области.

К концу 1963 года Л-29 также поступили в Качинское, Харьковское и Ейское ВВАУЛ.

В 1964 году на аэродроме Ивано-Франковск была создана советско-чешская авиабаза, которая занималась передачей новых самолётов советской стороне. Чешские лётчики перегоняли новые Л-29 из ЧССР в Ивано-Франковск, где передавали самолёты своим заводским специалистам, которые в свою очередь готовили их к сдаче в советские учебные авиационные полки.

В 1966 году Л-29 начали заменять Як-18 в авиационных учебных центрах ДОСААФ. Первым училищем, получившим Л-29, стало Волчанское авиационное училище лётчиков-инструкторов ДОСААФ. В этом же году чехославацкие УТС начали поступать и в учебные центры ДОСААФ.

В 1966—1992 годах первоначальное обучение на самолётах Л-29 проходили в 21 учебном авиационном центре ДОСААФ:
 Волгоградский УАЦ ДОСААФ (аэродром Средняя Ахтуба)
 Воронежский УАЦ ДОСААФ (аэродром Гремячье)
 Ворошиловоградский (Луганский) УАЦ ДОСААФ (аэродром Новоайдар)
 Вяземский УАЦ ДОСААФ (аэродром Вязьма-Двоевка), до начала 80-х годов летал на самолёте МиГ-17.
 Грозненский УАЦ ДОСААФ (аэродром Калиновская), до начала 80-х годов летал на самолёте МиГ-17.
 Егорьевский УАЦ ДОСААФ (аэродром Шувое)
 Запорожский УАЦ ДОСААФ (аэродром Широкое)
 Казанский УАЦ ДОСААФ (аэродром Куркачи)
 Калужский УАЦ ДОСААФ (аэродром Орешково), до начала 80-х годов летал на самолёте МиГ-17.
 Карагандинский УАЦ ДОСААФ (аэродром Талдыкудук)
 Костромской УАЦ ДОСААФ (аэродром Сокеркино), до начала 80-х годов летал на самолёте МиГ-17.
 Кинель-Черкасский УАЦ ДОСААФ (аэродром Толкай), до начала 80-х годов летал на самолёте МиГ-17.
 Курский УАЦ ДОСААФ (аэродром Рышково)
 Липецкий УАЦ ДОСААФ (аэродром Грязи)
 Куйбышевский (Самарский) УАЦ ДОСААФ (аэродром Рождествено)
 Омский УАЦ ДОСААФ (аэродром Марьяновка)
 Рязанский УАЦ ДОСААФ (аэродром Протасово)
 Саранский УАЦ ДОСААФ (аэродром Лямбирь), работал на Л-29, потом некоторое время летал на МиГ-17, потом вновь перешёл на Л-29.
 Ставропольский УАЦ ДОСААФ (аэродром Хуторская)
 Ульяновский УАЦ ДОСААФ (аэродром Белый Ключ)
 Челябинский УАЦ ДОСААФ (аэродром Калачево)

Модификации 
 Л-29 — базовая модификация
 Л-29А «Акробат» (Л-429) — спортивная одноместная модификация. Всего построено 2 самолёта, которые участвовали в показательных выступлениях в 1968 и 1969 годах на Международных машиностроительных ярмарках в Брно, и в 1969 году на Международном Парижском аэросалоне в Ле-Бурже.
 Л-29Р (Л-329) — тактический разведчик, оснащённый фоторазведывательным оборудованием для разведки в прифронтовой зоне. Выпущен небольшой партией для ВВС Чехословакии и Египта.
 УТС-29 — модернизация самолёта с двигателем CJ-610. Предполагается первый полёт в августе 2015 года. Разрабатывает СибНИА, для учебно-тренировочных полётов.
 Л-29 (ВКП-3) — командный пункт для управления мишенями в воздухе. Разработка казанского ОКБ «Сокол».

Тактико-технические характеристики 
Источник данных:

Технические характеристики 

 Экипаж: 2 человека
 Размах крыла: 10,29 м
 Длина самолёта: 10,81 м
 Высота: 3,13 м
 Площадь крыла: 19,8 м²
 Масса пустого: 2384 кг (самолёт № 591431)
 Запас топлива:
 основной: 1030 (670 + 360) л
 ПТБ: 300 (2 × 150) л
 Масса снаряжённого: 3280 кг
 Масса максимальная взлётная (учебный вариант с полной заправкой без груза): 3364 кг
 Масса максимальная взлётная (перегоночный вариант с ПТБ): 3632 кг
 Двигатель: 1 × Моторлёт M-701C 500
 Максимальная тяга: 1 × 840 кгс (8,7 кН)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость (при n=100 %):
 на высоте 8000 м: 612 км/ч
 на высоте 5000 м: 625 км/ч
 на уровне моря: 605 км/ч
 Крейсерская скорость:
 на высоте 5000 м: 545 км/ч
 на уровне моря: 525 км/ч
 Скорость сваливания: 130 км/ч
 Дальность полёта (с 5 % остатком топлива):
 со 100 % топлива: 710 км (1 час 44 мин)
 с 2 × ПТБ: 920 км (2 ч 15 мин)
 Практический потолок: 10 900 м
 Скороподъёмность (у земли, при n=100 %): 13,2 м/с
 Удельная нагрузка на крыло: 166 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,24
 Длина разбега (на бетоне): 600—650 м
 Длина пробега (на бетоне): 530—600 м
 Максимальная эксплуатационная перегрузка: +8/-7 g

Вооружение 
 Боевая нагрузка: две бомбы калибром 50, 100 или по 120 кг макс. на двух внешних балочных держателях, или два блока Р57-4М по четыре НУР С-5.

Боевое применение 
 Гражданская война в Нигерии (1967—1970)
В августе 1967 года советские Ан-12 доставили в Кано 6 Л-29 и несколько МиГ-17. Вторая партия из 6 Л-29 была поставлена Нигерии в том же году. Л-29 ВВС Нигерии применялись против сепаратистов самопровозглашенного государства Биафра. Боевые вылеты, как правило, осуществляли наемники из Великобритании, Родезии и ЮАР, а нигерийские лётчики сидели на месте курсанта.

 Война Судного дня (1973)
ВВС Египта применяли Л-29 против израильских войск в качестве легкого ударного самолёта. Первые вылеты были совершены 16 октября, египетские «Дельфины» наносили удары реактивными снарядами по израильской технике под «Китайской фермой». В ходе войны Л-29 показал себя стойким к боевым повреждениям самолётом. Технологичность конструкции позволила быстро восстанавливать различные повреждения. Было потеряно 4 самолёта.

 Афганская война (1979—1989)
 Карабахская война (1992—1994)
В 1992 году на вооружении ВВС Азербайджана находилось около 70 Л-29, базировавшихся в одном из учебных авиационных полков Армавирского высшего военного авиационного училища лётчиков. В связи с высокими потерями боевых вертолётов Азербайджан активно применял Л-29 для поддержки с воздуха своих сухопутных войск. Некоторое количество азербайджанских Л-29, принимавших участие в боевых вылетах, было сбито (не меньше 14) или повреждено огнём противника.

 Первая чеченская война (1994—1996)
В 1994 году на территории самопровозглашенной Республики Ичкерия находилось 265 боевых самолётов (149 Л-29, 111 Л-39, 3 МиГ-17 и 2 МиГ-15УТИ), ранее находившихся на вооружении 382-го учебного авиационного полка Ставропольского ВВАУЛШ и Грозненского учебного авиационного центра бывшего ДОСААФ СССР. Авиация базировалась на аэродромах Ханкала, Калиновская и Грозный-Северный. Самолёты активно готовились сепаратистами к боевым действиям. К ноябрю 1994 года в боеспособном состоянии находились около 100 самолётов, а остальные — использовались как источник запчастей или были неисправны. По состояние на 30 ноября 1994 года не менее одной эскадрильи Л-29 находилось в состоянии боеготовности.

1 декабря 1994 года российские штурмовики Су-25, с помощью авиабомб и НАР, нанесли удары по аэродромам Калиновская и Ханкала. Во время удара была уничтожена вся боевая авиация чеченских сепаратистов.

 Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)
8 августа 2008 года два самолёта Л-29 ВВС Грузии было уничтожено на земле во время удара российской авиации по аэродрому Марнеули.

На вооружении

Состоит на вооружении 
  — 24 Л-29, по состоянию на 2011 год
  — 6 L-29, по состоянию на 2016 год
  — 9 L-29, по состоянию на 2016 год
  — 3 Л-29, по состоянию на 2012 год
  — 6 L-29, по состоянию на 2016 год

Состоял на вооружении 

  — около 2000 Л-29 в ВВС СССР и ДОСААФ
  — сняты с вооружения в 1992 году
  — 20 Л-29 были приняты на вооружение ВВС Украины в 1992 году. Самолёты базировались в 228-м учебном авиаполку (Багерово). Сняты с вооружения в 1990-х годов.
  — 1 Л-29, по состоянию на 1992 год
  — 149 Л-29, по состоянию на 1992 год. К началу ввода российских войск все были уничтожены.
  — 400 Л-29
  — 16 Л-29 были приняты на вооружение ВВС Словакии. Списаны в 2003 году.
  — 24 Л-29 были приняты на вооружение ВВС Чехии.
  — 24 Л-29, по состоянию на 1992 год
  — 102 Л-29 были поставлены в 1963—1974 гг. Сняты с вооружения в 2002 году.
 
 
 
 
  — около 120 Л-29
 
  — 78 Л-29 были поставлены в 1968—1974 гг.
 
 
 
  — сняты с вооружения в 2006 году.

Гражданские операторы 

Украина
К 2013 году Харьковский аэроклуб им. В. С. Гризодубовой ОСОУ (Общество содействия обороне Украины) располагал тремя самолётами Л-29, используемыми в демонстрационных полётах во время авиационных мероприятий в разных городах Украины.
В пилотажную группу вошли бывшие военные лётчики Сергей Филатов, Сергей Комин и Анатолий Бернатович.

Россия
 РОСТО — некоторое количество Л-29, по состоянию на 2012 год.
 Аэроклуб «Феникс» (аэродром Орловка)
 Аэроклуб Вертикаль (www.vertical-aero.ru, аэродром Большое Грызлово)
 Аэроклуб FIRE BIRDS AERO (аэродром Большое Грызлово)
 Пилотажная группа «Небесные рыцари»
 Аэроклуб «AeroJetClub» (аэродром Мячково)
 Аэроклуб «Звезда» (аэродром Касимово)
 Аэроклуб «Альбатрос аэро» (аэродром Ступино)

ЮАР 
3 самолёта Л-29 в составе пилотажной группы «Sasol Tigers», по состоянию В 2011 год.

США
Американская компания «Green flight international», занимающаяся разработкой новых видов авиационного топлива, доработала Л-29 для полётов на 100 % биодизельном топливе. 2 октября 2007 года модифицированный Л-29 выполнил на этом топливе первый полёт, а к ноябрю 2008 года налетал около 3000 км.

В 2010 году два самолёта Л-29, предоставленные гражданским оператором и пилотируемые лётчиками ВМС США, применялись для имитации «крылатой ракеты» противника во время тренировок отражения атаки ПКР. Самолёты были переоборудованы американскими турбореактивными двигателями J-60, благодаря чему максимальная скорость Л-29 повысилась с 650 до 800 км/час.

В спорте 
11 августа 1964 года лётчица-спортсменка Марина Попович установила на Л-29 мировой рекорд скорости для самолётов массой 1750—3000 кг (по классификации ФАИ — категория C-1-d) на замкнутом 100 км маршруте, развив среднюю скорость 606,2 км/ч.

С 2002 года самолёты Л-29 стали использоваться американскими спортсменами на авиагонках , одного из самых зрелищных авиашоу в мире. В 2008 году На L-29 VIPER, модифицированных Л-29, американские лётчики Курт Браун и Майк Мангольд одержали убедительную победу в классе «Jet», заняв первое и второе места.

Происшествия 
 6 июня 1966 года на самолёте Л-29 героически погиб курсант Саратовского высшего военного училища лётчиков Павел Шклярук.
 16 июля 1975 года польский лётчик на сельскохозяйственном Ан-2Р попытался совершить побег из Польши в Австрию через территорию ЧССР, но был сбит Л-29 ВВС Чехословакии.

Авиапамятники и экспонаты музея

Галерея фотографий

См. также

Примечание

Литература 
 
 
 
 

Однодвигательные реактивные самолёты
Самолёты Чехословакии
Самолёты Aero
Среднепланы
Учебные самолёты
Самолёты с Т-образным оперением